Бешка (Сербія) — село в Сербії, у автономному окрузі Воєводина.
 Бешка — річка в Україні, у межах Знам'янського, Олександрійського та Петрівського районів Кіровоградської області.
 Головківка (Олександрійський район) (в минулому — Бешка).